Хромченко — фамилия.

Известные носители 
 Хромченко, Василий Степанович (1792—1849) — русский мореплаватель, исследователь Берингова моря, трижды обогнувший земной шар.
 Хромченко, Владимир Анатольевич (1949—2022) — советский органист.
 Хромченко, Матвей Соломонович (1932—2018) — российский журналист и писатель.
 Хромченко, Светлана Михайловна — советский и российский искусствовед, музейный работник.
 Хромченко, Соломон Маркович (1907—2002) — советский певец и музыкальный педагог.
 Хромченко, Эвелина Леонидовна (род. 1971) — телеведущая, бывший главный редактор российского издания журнала «L’Officiel».
 Хромченко, Юлия Владимировна (псевдоним: Лия Владимирова; 1938—2015) — русская поэтесса, прозаик, сценарист.

См. также 
 Хромченков, Георгий Алексеевич (род. 1950) — советский футболист, нападающий.